Öhling heißen:
 Öhling (Gemeinde Oed-Oehling), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Oed-Oehling im Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Personen:
 Jens Öhling (* 1962), schwedischen Eishockeyspieler
 Victor Öhling Norberg (* 1990), schwedischer Freestyle-Skisportler

Siehe auch:
 Öling